Берёзовая Роща (платформа Белорусской железной дороги) — остановочный пункт в Брестской области
 Берёзовая Роща (платформа Юго-Восточной железной дороги) — остановочный пункт в Воронеже
 Берёзовая Роща (платформа Горьковской железной дороги) — остановочный пункт в Республике Татарстан